William Mundy (1529-1591) – compositore inglese
 William Mundy (1801-1877) – politico inglese